Prin Habarovsc se poate înțelege:
Regiunea Habarovsc, o regiune din Orientul Îndepărtat al Rusiei
Habarovsc, oraș în Rusia, capitala regiunii Habarovsc.